Автоворонка продаж (анг. automatic sales funnel) — автоматическая система работы с потенциальным клиентом (лидом) в сети Интернет, организованная с помощью чат-ботов, а также с использованием инструментов таргетированной рассылки по email,  серии вебинаров.  Посредством чат-ботов происходит знакомство и ознакомление клиента с товаром (услугой) и дальнейшее его (ее) приобретение.

Характерной особенностью автоворонки от обычной воронки продаж является частичное или полное отсутствие человеческого фактора в реализации продаж, что помогает экономить финансовые ресурсы на найме отдела продаж и проводить быструю обработку большего количества потенциальных клиентов.

Механизм работы автоворонки решает два основных вопроса конверсионного интернет-маркетинга – мгновенное преобразование посетителей сайта в потенциального клиента (лида) и дальнейшая оптимизации процесса их обслуживания. Как правило, чат-бот внедряется в разнообразные мессенджеры. Их можно встретить на таких Интернет-платформах как социальные сети или лендинг.

Алгоритм работы с потенциальными клиентами 
Автоворонка включает в себя следующие пять основных этапов работы.

Этап 1. Работа с посетителями сайта 

Быстрый сбор лидов происходит за счет использования автоворонкой системы, которая преобразовывает посетителей сайтов в потенциальных клиентов.

Сбор лидов включает следующие этапы:

 Знакомство клиента с продуктом/услугой;
 Создание лид-магнита;
 Отправка сообщения с лидом-магнитом пользователю;
 Получение реакции пользователя на сообщение.

Этап 2. Работа с лидами 

За счет знакомства с продуктом через лид-магнит лиды преобразуются в прогретых лидов с заинтересованностью в товаре/услуге. Причем для каждой ниши лучше работают определенные типы лид-магнитов.

Этап 3. Работа с прогретыми лидами 

На этом этапе автоворонки реализуется работа с прогретыми лидами через систему трипваер (tripwire).

Этап 4. Продажа основного продукта 

Благодаря системе трипваер (tripwire) доверие лида повышается и он готов сделать покупку основного продукта, к которой его готовила автоворонка.

Этап 5. Продажа дополнительного продукта 

Более продвинутый этап. Автоворонка преобразует продажу основного продукта совместно с дополнительным продуктом (товара/услуги), который является максимизатором прибыли.

Дополнительные функции 
Существуют дополнительные механизмы работы с не конвертируемыми пользователями, которые будут стимулировать их в совершении покупки основного продукта, а также функция «дорожка возврата», которая привлекает постоянных клиентов и покупателей.

Примечания 

Информационные технологии
Автоматизация маркетинга
Электронная коммерция